Cuhra je české příjmení. Mezi jeho nositele patří:
 Jaroslav Cuhra (1904–1974), český architekt, politik a politický vězeň
 Jaroslav Cuhra mladší (* 1936), český politik a disident
 Jana Hajšlová (roz. Cuhrová; * 1952), česká vysokoškolská pedagožka a chemička